Широ́ков () — російське прізвище.

Відомі носії:

 Широков Анатолій Георгійович — графік.
 Широков Андрій Вікторович (1970—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Широков Віталій Валерійович (1981—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Широков Володимир Анатолійович (1948) — український науковець, академік НАН України.
 Широков Олександр Зосимович — геолог.
 Широков Олексій Олександрович (1923—1985) — український живописець.
 Широков Роман Миколайович (1981) — російський футболіст, півзахисник.
 Широков Сергій Сергійович (1986) — російський хокеїст.

Російські прізвища